Zamani ist der Familienname folgender Personen:

 Bahador Zamani (* 1984), iranischer Schauspieler, Filmregisseur und Produzent
 Benjamin Zamani (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler
 Bijan Zamani (* 1975), deutscher Schauspieler
 Daniel Zamani (* 1986), deutscher Kunsthistoriker
 Hossein Zamani (* 2002), afghanisch-niederländischer Fußballspieler
 Martin Zamani (* 1995), US-amerikanischer Pokerspieler
 Muhammad Zamani Bin Md Zamri (* 2001), singapurischer Fußballspieler